Meine Tochter steht für folgende Filme:

 Meine Tochter (1909), italienischer Kurzfilm 
 Meine Tochter (1957), sowjetischer Film von Wiktor Schilin 
 Meine Tochter – Figlia Mia, Film von Laura Bispuri (2017)

Siehe auch:
 Meine Tochter und ich, deutscher Film von Thomas Engel (1963)
 Meine Tochter – Deine Tochter, deutscher Film von Werner Jacobs (1972)
 Meine schöne Tochter, österreichischer Fernsehfilm von Xaver Schwarzenberger (2004)
 Nicht ohne meine Tochter, US-amerikanischer Film von Brian Gilbert (1991)
 Alles für meine Tochter, deutscher Fernsehfilm von René Heisig (2013)